Bliss es el cuarto álbum de estudio de la cantante y actriz francesa de pop, Vanessa Paradis, lanzado el 7 de noviembre de 2000.

Listado de canciones

Créditos 

 Vanessa Paradis — Voz
 Tchad Blake — Mezcla
 Eric Bobo — Percusión
 Mathieu Chédid — Guitarra
 Pierre-Alain Dahan — Batería
 Kevin Dean — Asistente de ingeniería
 Jon "JD" Dickson — Corno
 Claude Gassian — Fotografía
 Mark Goldenberg — Guitarra
 Henry Hirsh — Bajo
 S. "Husky" Höskulds — Ingeniero
 Rob Klonel — Batería

 Norman Langolff — Bajo
 Olivier Lude — Ingeniero
 Bob Ludwig — Masterización
 Tony Rambo — Asistente de ingeniería
 Craig Ross — Batería, guitarra
 Adam Samuels — Asistente de ingeniería
 Vincent Segal — Violonchelo
 Benmont Tench — Teclado, piano
 Pete Thomas —	Batería
 Lee Thornburg — Trompeta
 Bruce Witkin — Guitarra, bajo
 David Woodford — Saxófono
 Nick Lane — Trombón

Referencias

Enlaces externos 
 Página web de Vanessa Paradis

Álbumes de 2000
Álbumes de Vanessa Paradis